ТЭД — многозначная аббревиатура:
 ТЭД — теория электролитической диссоциации
 ТЭД — технико-экономический доклад
 ТЭД — технико-эксплуатационная документация
 ТЭД — техническая экспертиза документов
 ТЭД — транзитный электронный документ
 ТЭД — тяговый электродвигатель
 ТЭД — термоэлектронопунктурная диагностика

См. также 
 
  — аббревиатура латиницей